Attack of the Killer App  es el tercer episodio de la sexta temporada de la Comedia Animada, Futurama cuyo primer episodio fue emitido el 1 de julio de 2010 en Comedy Central. El episodio se centra en el lanzamiento de le nuevo eyePhone, lo cual hace que Fry postee un video viral de Leela en Internet. Aparecen como invitados especiales Craig Ferguson, el conductor de The Late, Late Show, y Susan Boyle (verruga de Leela en el episodio).

Sinopsis 
El episodio comienza con los personajes de Planet Express reciclando sus aparatos electrónicos. Luego de que todos los desechos reciclables de la tierra son arrojados en el "Tercer Mundo"  ellos deciden que sería mejor continuar usando los viejos aparatos electrónicos. Esto cambia cuando ven un comercial de MomCorp’s presentando el nuevo eyePhone. Entonces todos compran un eyePhone, cuya aplicación más destacada es llamada Twitcher. Bender y Fry comienzan a competir entonces para ver quien puede conseguir más seguidores diciendo que el que gane ganará un dólar y el perdedor deberá saltar a una piscina llena de Vómito y diarrea de un alíen de dos cabezas.
Mientras tanto Mom le cuenta a sus hijos que los eyePhones le permitirán a ella acceder directamente al Marketing, basándose en los post en el Twitcher. También revela un malvado plan diciendo que un "Gusano Twit" será transmitido cuando un usuario alcance un millón de seguidores. El gusano Twit trabaja como un virus solo que infectando el cerebro humano convirtiendo a las personas en zombis que harán todo lo que ella desee.
Fry se da cuenta de que necesitara Twits más interesantes para ganar a Bender. Pronto descubre que leela tiene una verruga llamada Susan, la cual es cantante. Fry lo graba y lo comparte a través de su eyePhone, mintiéndole a Leela que no lo había hecho, cuando ella le había rogado que lo eliminara. El vídeo se convierte en un Hit y Leela es ridiculizada a donde vaya. Finalmente Fry y Bender empatan con un millón de seguidores cada uno y entonces Mom transmite su Gusano Twit a todos sus seguidores.
Leela descubre que su humillación es historia antigua ya que hay un nuevo vídeo que la reemplazó. Ella se disculpa con Fry y este le revela que posteo un vídeo donde se auto humilla para captar la atención de todo el mundo haciéndoles olvidar la humillación que le había causado a Leela.
Mientras tanto en virus de Mom se activa hace que todos los seguidores de Fry y Bender caminen como zombis para comprar el nuevo eyePhone 2.0 mientras ella lo observa satisfecha.

Producción 
El episodio "Attack of the Killer App" fue uno de los mencionados en el panel de Futurama en 2009 en San Diego Comic-Con. Además Craig Ferguson fue uno de los primeros actores invitados a la producción de la temporada para grabar en el estudio. Durante la cuenta regresiva a Futurama en Comedy Central Insider, una previa del episodio fue lanzada mostrando al profesor Farnsworth y Hermes arrojando desechos peligrosos.

Referencias culturales 
La mayor parte del episodio se centra en una parodia del iPhone y Twitter, renombrados como eyePhone y Twitcher. El eyePhone se ubica directamente en el ojo, de allí su nombre. Las numerosas fallas que los personajes atribuyen al eyePhone se refieren a las cuestiones técnicas de la vida real que han rodeado a los iPhones a través de los años. 
En un momento Fry pregunta "¿Desde cuando internet se trata de exponer la privacidad de la gente?" a lo que Bender responde 6 de agosto de 1991, la cual fue la fecha en que Tim Berners-Lee anunció el proyecto de World Wide Web y el software del grupo de noticias alt.hypertext. 
El personaje de la verruga de Leela, Susan, el cual tiene un acento escocés (Cuya voz fue puesta por Craig Ferguson) hace referencia a la cantante Susan Boyle. La canción que se escucha en el episodio "I Dreamed a Dream", es la misma que la cantada por Susan Boyle en su primer audición en Britain's Got Talent que la lanzó a la fama mundial.
En Estados Unidos la pronunciación de "Eye" (ojo) es casi parecida a la de la letra "I", chiste que ya se usó en la serie de videojuegos Mario Bros con un personaje llamado "Mr. I" siendo en realidad un ojo viviente

Emisión y Recepción 
En la emisión original de América, "Attack of the Killer App" fue visto por un estimado de 2.159.000 hogares que reciben una calificación de 1,3 / 2% de participación en los índices de audiencia de Nielsen y clasificación 1.1 / 4% de participación en los ámbitos demográfico 18-49.
Robert Canning de IGN en su revisión dio al episodio un 8,5 calificándola de "Genial" y también declaró en su revista "Attack of the Killer App " tenía más que suficiente para compensar grandes risas ", en referencia a la broma de Susan Boyle. También elogió las referencias al iPhone y los chistes sobre Twitter. AV Club revisor Zack Helden dio al episodio un B diciendo: "Esto era gracioso, en general, y me alegro de la serie no ha perdido su esencia". Es justo, extraño hábito de los escritores de morder un poco más de lo que podrían masticar. " También encontró los chistes de Susan Boyle como " mezquinos ", pero inteligente y tan" extraño que funcionó ". Darren Franich de EW Popwatch dijo que el episodio era "Tan bueno como cualquier cosa que haya producido el programa en su mejor momento ", sobre todo comentarios sobre la velocidad del episodio y la precisión de su sátira. También señaló que el episodio se benefició de un buen momento, llegando a la derecha en los talones de los últimos IPAD y comunicados de iPhone que mantuvo el episodio de la sensación "obsoleta". Sean Gandert calificó el episodio con un 7.1. Si bien encontró las bromas acerca del eyePhone como inteligente, se refiere a la trama de la Verruga como "una broma horriblemente estúpida que domina y en gran medida las ruinas de la segunda parte del episodio"

Controversia iPhone 
Después de haber transmitido el "Attack of the Killer App", de Comedy Central decidió quitar las escenas del "eyePhone" en sus adelantos En línea lo cual no dio ninguna reacción en los personajes. En este punto, ni Comedy Central, ni Apple Inc. han hecho un comentario sobre por qué la línea fue retirado, pero MacLife sostiene que solo una empresa podría estar interesada en la eliminación de la misma.

Meme 
La frase "¡Cállate y toma mi dinero!" (original en inglés: "Shut Up and Take my Money!") pronunciada por Fry en el episodio cuando va a comprar un EyePhone, se ha convertido en un muy popular meme por internet al referirse al entusiasmo de una persona por comprar algo en específico.

Referencias 

Episodios de Futurama